Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Dominik Hrbatý che ha battuto in finale Sláva Doseděl 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Marat Safin (primo turno)

 Dominik Hrbatý (campione)
 Assente
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Andrew Ilie (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1999
ATP Tour 1999